TPS může znamenat:

 Turun Palloseura – fotbalový tým z Turku, hrající finskou fotbalovou ligu
 TPS Turku (lední hokej) – hokejový tým z Turku, hrající finskou hokejovou ligu
 Third-person shooter – je podžánr akčních počítačových her, které jsou zobrazovány pohledem kamery mimo hlavního hrdinu (z třetího pohledu)
 TPS (čidlo) – , čidlo polohy škrticí klapky v automobilu
 Toyota Production System – výrobní systém vynalezený společností Toyota, jeden z manažerských nástrojů štíhlé výroby
 Transakční systém – , podnikový informační systém pro liniový management, též zvaný systém datových transakcí
 Thermal protection system – tepelný štít
 technická průvodka stavby
 technika prostředí stavby
 Thin plate spline – matematická technika pro interpolaci dat

Externí odkazy